Eichlberg ist der Ortsname von

 Eichlberg (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Eichlberg (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Eichlberg (Kirchroth), Ortsteil der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eichlberg (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Eichelberg
 Aichelberg